Als plaatsnaam
 een plaats in Cumbria; zie Morland (Engeland)
 een plaats in Kansas; zie Morland (Kansas)
 een fictief land; zie Morland (fictieve natie)

Als achternaam
Sir Samuel Morland, 1st Baronet (1625–1695), Engels diplomaat, spion en wiskundige
Thomas Morland (1865-1925), Brits generaal tijdens de Eerste Wereldoorlog
George Morland (1763-1804), Engels schilder
Howard Morland (1942), Amerikaans journalist en activist
Toby Morland (1980), Nieuw-Zeelands rugbyspeler
David Morland IV (1969), Canadees golfer
Catherine Morland, personage in Jane Austens boek Northanger Abbey
Kjetil Mørland (1980), Noors zanger

Overig
 Morland Brewery (1711 - 2000)
 The Morland Dynasty, een boekenserie van Cynthia Harrod-Eagles
 Moorland
 Mooreland
 Moreland
 Westmorland